Árah může být:
 Árah (Kaafu), ostrov Malediv, část administrativní jednotky Atol Kaafu
 Árah (Raa), ostrov Malediv, část administrativní jednotky Atol Raa
 Árah (Vávu), ostrov Malediv, část administrativní jednotky Atol Vávu